Called Back – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
Called Back – film australiano del 1911 diretto da W.J. Lincoln
Called Back – cortometraggio del 1912 diretto da George Nichols
Called Back – cortometraggio del 1914 diretto da Otis Turner
Called Back – cortometraggio del 1914 diretto da George Loane Tucker 
Called Back – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Otto
 Called Back – film del 1933 diretto da Reginald Denham e Jack Harris